Боме () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Боме () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос